Ernest Bourdon de Grammont, né le  à Verson (Calvados) et mort le  à Saint-Louis-du-Sénégal, est un officier de marine et administrateur colonial français.

Biographie 
Fils du capitaine de vaisseau Exupère-Pierre-Auguste Bourdon de Grammont (1740-1817), il embrasse la carrière navale à l'adolescence. Élève de  de la Marine le , il passe élève de 1 classe  le . Il participe à bord de la frégate La Thétis (commandée par Paul de Nourquer du Camper) au voyage autour du monde dirigé par Hyacinthe de Bougainville de  à  (un autre futur gouverneur du Sénégal, Médéric Malavois, participe à la même odyssée). Nommé enseigne de vaisseau le , Bourdon de Grammont combat à la bataille de Navarin en 1827 sur le brick L'Alcyon. Il est décoré de la Légion d'honneur en 1831.

Il épouse le 16 décembre 1833, Hermandine de Scorailles, fille de la comtesse Marescalchi.

Il sert ensuite comme aide de camp de l'amiral Jurien de La Gravière, préfet maritime de Toulon de 1834 à 1837, puis commande de 1837 à 1839 le cotre l'Éperlan, chargé de surveiller les morutiers français pêchant au large de l'Islande. À l'issue de cette mission, Ernest Bourdon de Grammont est désigné pour commander le prestigieux yacht royal La Reine-Amélie, de 1840 à 1843. Promu capitaine de corvette le , il navigue ensuite sur des bateaux à vapeur.

Nommé par une ordonnance royale du  au poste de gouverneur du Sénégal pour succéder au capitaine de vaisseau Ollivier, décédé dans la colonie, il entre en fonctions le . Comme son prédécesseur, il est emporté par la fièvre tropicale après un an de séjour.

Références

Notes

Sources 
Journal de la navigation autour du globe de la frégate La Thétis et de la corvette l'Espérance pendant les années 1824, 1825 et 1826 par M. le baron de Bougainville, tome Premier, Paris, 1837, p.25.
« Sur M. le comte de Bourdon de Grammont, capitaine de corvette, gouverneur du Sénégal », Annuaires des cinq départements de l'ancienne Normandie, volume XIV, 1848, p.613 à 619.
Annales maritimes et coloniales.
 Christian Schefer, Instructions générales données de 1763 à 1870 aux gouverneurs et ordonnateurs des établissements français en Afrique Occidentale. Tome II : 1831-1870, Société française d'histoire des outre-mers, 1927, 700 p.

Naissance en mai 1805
Décès en août 1847
Officier de la Marine française
Administrateur colonial français
Gouverneur du Sénégal
Naissance dans le Calvados
Décès à Saint-Louis (Sénégal)
Décès à 42 ans